Spojení písmen G a B může mít různé významy:

GB 
 gigabajt (anglicky gigabyte) – miliarda bajtů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech (např. Windows) 10243 bajtů
 kód ISO 3166-2 pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 Velká Británie (z angličtiny - Great Britain)
 Von Neumannova–Bernaysova–Gödelova teorie množin
 označení NATO pro nervově paralytickou látku Sarin

Gb 
 gigabit – Gb nebo Gbit, miliarda bitů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech 10243 bitů

.gb 
 .gb – internetová doména nejvyššího řádu pro Spojené království

Externí odkazy